Verkleidung steht für:

 Faschingskostüm, spezielle Kleidung
 Maske, Gesichtsbedeckung

 Schalung (Verkleidung), Holzkonstruktion im Bauwesen

Siehe auch
 Deckenverkleidung
 Stromlinienverkleidung
 Wandverkleidung
 Kostüm (Begriffsklärung)